Biathlonowy bieg pościgowy mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 odbył się 16 lutego na trasach w Soldier Hollow, niedaleko Salt Lake City. Konkurencja ta debiutowała w programie olimpijskim podczas ZIO 2002. Pierwszym w historii mistrzem olimpijskim w biegu pościgowym mężczyzn został Norweg Ole Einar Bjørndalen, który wcześniej wygrał także sprint i bieg indywidualny. Srebrny medal wywalczył Francuz Raphaël Poirée, a trzecie miejsce zajął Niemiec Ricco Groß.

Konkurencję tą rozgrywano w ramach mistrzostw świata od 1997 roku, kiedy odbywały się mistrzostwa świata w Osrblie. W biegu pościgowym mogło wystartować tylko 60 najlepszym zawodników rozegranego parę dni wcześniej sprintu. Zawodnicy startowali według kolejności zajętej w sprincie, uwzględniając straty czasowe z tego biegu. Ostatecznie do zawodów przystąpiło 57 zawodników, z których 56 ukończyło rywalizację.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002